Матусовский (женская форма Матусовская) — еврейская фамилия.

 Матусовский, Андрей Александрович (род. 1969) — российский этнограф, кандидат философских наук.
 Матусовский, Григорий Абрамович (1923—2003) — советский криминалист, доктор юридических наук, профессор.
 Матусовский, Зиновий Лаврович (1842—1904) — русский картограф, востоковед и путешественник.
 Матусовский, Лев Моисеевич (1883—1960) — русский и советский фотохудожник.
 Матусовский, Михаил Львович (1915—1990) — советский поэт-песенник.

Другое 
 (2295) Матусовский — астероид, названный в честь М. Л. Матусовского.